Засе́нко — українське прізвище.

 Засенко В'ячеслав Васильович (* 1951) — директор Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня
 Засенко Олексій Єлисейович (1907—1993) — літературознавець, лауреат Шевченківської премії 1988 року,
 Засенко Петро Петрович (* 1936) — поет та перекладач.
 Засенко Юрій Олексійович (1940—2017) — філолог, літературознавець, критик, письменник, поет.

Див. також 
 Засенкове

Примітки 

Прізвища на -енко